Ибраев — казахская, киргизская и татарская фамилия; имеет женскую форму Ибраева.

Известные носители

А 
 Ибраев, Айткеш Абаевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Ибраев, Аубакир Ибраевич (1920—1982) — советский первоцелинник, делегат XXIV съезда КПСС.

БИМН 
 Ибраев, Бакир Ибраевич (1905—1965) — Герой Социалистического Труда
 Ибраев, Бообек (1935—2000) — киргизский и советский режиссёр, народный артист Киргизии.
 Ибраев, Искак (1911—1965) — командир взвода 177-го гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза.
 Ибраев, Мухамеджан Шамушкенович (род. 1953) — командующий военно-воздушными силами Казахстана.
 Ибраев, Нурлан Болатович (род. 1977) — казахстанский шахматист, гроссмейстер.

Р 
 Ибраев, Рашид Турарович (род. 1948) — посол Казахстана в нескольких странах.
 Ибраев, Рашит Ахметзиевич (род. 1959) — член-корреспондент РАН.
 Ибраев, Рустам (род. 1991) — дзюдоист, чемпион Казахстана, призёр чемпионата мира.

С 
 Ибраев, Сабырхан Нурлыханович (род. 1988) — казахстанский футболист.
 Ибраев, Саматбек Кулукеевич (род. 1965) — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
 Ибраев, Сатибек (1887—1964) — Герой Социалистического Труда.

Т, Ш, Э 
 Ибраев, Тураш (1929—1991) — советский кинорежиссёр.
 Ибраев, Шакир Ибраевич (род. 1950) — советский и казахстанский учёный-фольклорист, доктор наук, профессор, академик Академии социальных наук РК.
 Ибраев, Эсенгул (1933—2005) — Народный поэт Киргизии.

См. также